

Sigle 
 Canadian Hockey League – lega canadese di hockey su ghiaccio a livello giovanile
 Central Hockey League – lega professionistica statunitense di hockey su ghiaccio (1963-1984)
 Central Hockey League – lega professionistica statunitense di hockey su ghiaccio (1992-2014)
 Champions Hockey League – torneo internazionale per club europei di hockey su ghiaccio

Codici 
 CHL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Challis (Idaho) (Stati Uniti)
 chl – codice ISO 639-3 della lingua cahuilla
 CHL – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Cile

Economia 
 CHL – simbolo NYSE di China Mobile
 CHL – azienda italiana di commercio elettronico

Mineralogia 
 Chl – abbreviazione del gruppo della clorite

Note